Ginie peut désigner en Pologne :
 Ginie, village de la voïvodie de Podlachie
 Ginie, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie